Candela Estéreo es una emisora de radio de Bogotá de la compañía Caracol Radio por la forma parte de Radiópolis/WV Radio, dirigida por el locutor William Vinasco Ch. Surgió a comienzos de los años 1990, tras la compra de El Dorado Estéreo, estación que perteneció a la cadena Colmundo y al Grupo Radial Colombiano. Emite varios géneros de música popular (merengue, vallenato, salsa, balada romántica, ranchera, etc.) y algunos programas hablados y de variedades. 

Los programas bandera de esta emisora son Azuquita pa'l café, Una hora con La Sonora, Fiesta Candela y Noches Candela. Otros programas conocidos son: "El Foforrito" y "Sintonía De Locura", además de los programas de fin de año: "Los Pre-Aguinaldos" y "Aguinaldos En Stereo".

Historia 
Candela Estéreo inició transmisiones en 1991, en la frecuencia que ocupaba El Dorado Estéreo, emisora de música romántica. La estación se basaba en la radiofórmula de la música tropical, pero a mediados de los años 90 pasó a emitir salsa y años después, alrededor de 2005, decidió transmitir una radiofórmula con varios géneros de música popular. La estación se ha expandido y forma una cadena de varias emisoras en diferentes ciudades del país. En 2013, empezó a transmitir también en AM en Bogotá cuya programación musical es diferente a la estación de FM, por cuanto está dedicada exclusivamente a la música popular y vallenata bajo el eslogan "la del amor y el despecho". En octubre del 2017, Candela 850 AM cambió a su nueva emisora popular llamada "La Popu", ubicándose en la misma frecuencia, la cual duró muy poco, volviendo al nombre original de Candela AM en marzo de 2018.

En 2006, la WV Radio realizó un acuerdo económico con Caracol Radio para que esta empresa se ocupara de la comercialización de sus 4 emisoras de Radiópolis (Antes WV Radio): Vibra, Candela Estéreo, Acuario Estéreo (antes Radio Reloj) y Candela 850 AM. La programación de las emisoras seguiría en manos de Radiópolis (Antes WV Radio) y su equipo creativo en cabeza de Karen Vinasco.

Frecuencias 
 Bogotá HJPU 101.9 FM - HJKC 850 AM 
 Cali HJWQ 102.5 FM
 Cartago/Pereira/Armenia HJWP 95.1 FM
 Yopal HJI88 94.7 FM 

También se encuentra disponible en el operador de televisión Claro TV en el canal 854.

Frecuencias Anteriores 
Medellín 90.3 F.M. y después en 2010 vuelve pero como franja matutina de 6 a 10 AM en los 88.9 F.M. y dura hasta 2014 y después regresa como franja de 6 a 10 AM en los 102.3 F.M. hasta 2016 

Cali 98.0 F.M. hasta 2008 el dial pasa a manos de RCN como El Sol. Regresó el 1 de de agosto de 2022 en la frecuencia 102.5

Sitionuevo 103.9 F.M. duró hasta 2015 Reemplazada por MIX Radio 

San Jacinto 93.5 F.M. en alianza con la Organización Integral de RADIO  

Aguazul 105.3 F.M. Duró muy poco tiempo Después el pasa a manos de la cadena Radial Vida hasta 2019 Reemplazada por La Voz DE Yopal  

Cartagena 1090 A.M. Hasta marzo de 2014 Reemplazada por Blu Radio   

Bucaramanga 960 A.M. Hasta marzo de 2014 Reemplazada por Blu Radio

Enlaces externos 

Emisoras de radio de Colombia
Emisoras de radio de Bogotá
Cadena Radiopolis